Руслан Стефанчук () (род. 29 октября 1975, Тернополь, Украинская ССР, СССР) — украинский правовед, государственный деятель, , профессор. Председатель Верховной рады Украины с 8 октября 2021 года. Член Совета национальной безопасности и обороны Украины с 14 октября 2021 года. Действительный член (академик) Национальной академии правовых наук Украины, заслуженный деятель науки и техники Украины. Занимался также адвокатской деятельностью.

Биография 
Родился 29 октября 1975 года в Тернополе в семье студентов-медиков. В 1992 году с отличием окончил Хмельницкую среднюю школу № 18. В 1997 году также с отличием окончил Хмельницкий институт регионального управления и права по специальности «Правоведение», в 1999 году — Технологический университет Подолья («Менеджмент производственной сферы»).

По окончании Хмельницкого университета работал ассистентом кафедры гражданско-правовых дисциплин этого же вуза, а затем поступил в аспирантуру Института государства и права им. Владимира Корецкого НАН Украины. По окончании аспирантуры работал в том же университете на должностях старшего преподавателя, заведующего кафедрой, доцента, профессора кафедры гражданско-правовых дисциплин. В 2005—2011 годах — проректор университета по научной работе.

В 2011—2013 годах заведовал отделом проблем развития национального законодательства в Институте законодательства Верховной рады Украины.

В качестве помощника сотрудничал с народным депутатом от блока «Наша Украина — Народная самооборона» Анатолием Матвиенко, а также вице-премьером Степаном Кубивым.

В 2017 году претендовал на должность судьи в Верховном суде Украины, однако не прошёл по конкурсу.

В 2013—2014 годах заведующий кафедрой гражданско-правовых дисциплин, а с 2014 по 2016 год — проректор по научной работе Национальной академии прокуратуры Украины. С 2016 — проректор по научной работе высшей школы адвокатуры Национальной ассоциации адвокатов Украины.

Главный редактор журнала «Law of Ukrainе». Также занимает должности заместителя главредактора и члена редакционной коллегии во многих журналах («Право Украины», «Университетские научные записки», «Юридическая наука», «Вестник Национальной академии прокуратуры Украины», «Журнал гражданского и уголовного судопроизводства» и др.).

Участвовал в разработке законов Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере личных неимущественных прав физических лиц», «Об охране репродуктивного здоровья», «Об учёте времени в Украине» и др. Опубликовал также более 500 научных работ на темы юриспруденции.

В 2019 году вошёл в предвыборный штаб кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского, где занимался идеологией и разработкой законопроектов. С Зеленским Стефанчук познакомился ещё в студенческие годы благодаря КВН.

21 мая Владимир Зеленский, вступив в должность, назначил Руслана Стефанчука своим советником — представителем в Верховной раде.

29 августа Верховная рада Украины избрала Руслана Стефанчука первым заместителем председателя парламента. Стефанчук не имеет жилья в Киеве, поэтому снимает квартиру у своей тёщи, за что получил компенсацию из государственного бюджета Украины. В свою очередь Стефанчук заявил, что как иногородний народный депутат имеет право на такую компенсацию согласно закону и ничего не нарушал, но учитывая репутационные риски возвратил полученную сумму назад.

Младший брат — Николай Стефанчук, политик, доцент, адвокат, депутат.

Собственность 
Согласно ежегодной декларации народного депутата, Руслан Стефанчук имеет один земельный участок в селе Белогородка Киевской области общей площадью 1008 м². Также он имеет одну квартиру в Хмельницком и арендует одну в Киеве. Кроме того, в его собственности находится старинная икона и «библиотека научной литературы» численностью более 5000 экземпляров книг. В 2019 году Стефанчук приобрёл автомобиль «Mitsubishi Outlander».

Награды 
 Грамота Хмельницкой областной государственной администрации (2001, 2007);
 Грамота Министерства образования и науки Украины (2007);
 Благодарность Министерства юстиции Украины (2008);
 Лауреат Премии Кабинета Министров Украины за особые достижения молодежи в развитии Украины в номинации «За научные достижения» (16 июня 2010);
 Благодарность Генерального прокурора Украины (15 августа 2014);
 Почётная грамота Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел (18 марта 2016);
 Почётная награда Национальной ассоциации адвокатов Украины (14 декабря 2016);
 почетное звание «Заслуженный деятель науки и техники Украины» (1 декабря 2017).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте Национальной академии правовых наук Украины
 Профиль на сайте file.liga.net
 Профиль на сайте declarations.com.ua
 Список публикаций данного автора на сайте elibrary.ru

Выпускники Хмельницкого университета управления и права
Адвокаты Украины
Профессора Украины
Правоведы Украины
Советники Президента Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Первые заместители председателя Верховной рады Украины
Члены партии «Слуга народа»
Члены СНБО Украины
Капитаны КВН